«Любовь в „Восточном экспрессе“» () — британский телефильм 1985 года.

Сюжет 
Американка Лили путешествует на знаменитом «Восточном экспрессе» из Венеции в Париж и неожиданно сталкивается со своим прежним любовником Алексом. У них был нежный роман десятью годами ранее во время отдыха во Франции, но отношения резко оборвались, когда Алекс ушёл, не сказав ни слова. Теперь Алекс пытается наверстать упущенное время с Лили, в то время как она раскапывает его прошлое, желая узнать тайну, которая привела к разрыву.

В ролях 

 Джон Гилгуд
 Стюарт Уилсон — ''Алекс Вудворд

Ссылки 
 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы Великобритании
Телефильмы 1985 года
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы о Венеции
Восточный экспресс